Тарасий Каплонский — малороссийский путешественник конца XVII века.

Сын священника.

Постригшись в монахи, в 1697 году предпринял путешествие в Бари для поклонения мощам св. Николая. За границей он выдавал себя за базилианца («поляка закона Василия Великого»).

Возвратившись, добрался до Москвы и преподнёс Петру I скляночку мирра из Бари.

Его показания и оправдательные документы (паспорты) напечатаны в 8-м томе «Сборника Харьковского Историко-Филологического Общества» (стр. 289—296).

Литература 
 

Паломники
Путешественники XVII века